Chrastek ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Chrastek (1913–1988), österreichischer Widerstandskämpfer und Bezirksfunktionär der SPÖ. 
 Michal Chrastek (1825–1900), Literaturhistoriker und Bibliograph
 Peter Chrastek (* 1942), österreichischer Kunsthistoriker